Aulodesmus är ett släkte av mångfotingar. Aulodesmus ingår i familjen Gomphodesmidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Banddubbelfotingar
Aulodesmus